Tulsa Oilers kan syfta på:
Tulsa Oilers (1964–1984) – ett ishockeylag som spelade i Central Hockey League (1963–1984).
Tulsa Oilers (1992–) – ett ishockeylag som spelade i Central Hockey League (1992–2014) och spelar nu i ECHL.
Tulsa Oilers – en basebollklubb i USA, se Louisville Bats